Bairo Canavese – comune italiano del Piemonte
 Dom Bairo – liquore piemontese
 Luigi Bairo – scrittore italiano
 Pietro Bairo – medico italiano